Associació Catalana d'Estudiants (Principat de Catalunya) (ACE): organització universitària creada als anys 80 per persones properes a l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra, actualment integrada a l'Associació d'Estudiants Progressistes.
 Associació Catalana d'Estudiants (Catalunya Nord) (ACE): organització estudiantil posteriorment integrada a la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans.